Валентина Сергеевна Колодяжная (10 июня 1911, Харьков — 3 марта 2003, Москва) — советский и российский киновед, историк кино, сценарист, педагог. Кандидат искусствоведения, профессор.

Биография
Родилась 10 июня 1911 года в Харькове. Её отец, выходец из богатой купеческой семьи, работал инженером-путейцем, мать (из дворян) была домохозяйкой.

В 1932 году окончила Московский институт иностранных языков. Работала переводчиком во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей. В 1943 году окончила Государственный институт театрального искусства. Преподавала историю зарубежного кино во ВГИКе в 1948–1987 годах и на Высших курсах сценаристов и режиссеров в 1964–1967 годах.

В 1963 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по теме «Советский приключенческий фильм».

Член Союза кинематографистов России.

Выступала в печати по вопросам киноискусства с 1945 года. Автор многочисленных статей в научных сборниках, в журналах «Искусство кино», «Советский экран», а также ряда книг и учебных пособий по зарубежному кинематографу.

По сценарию Колодяжной был поставлен фильм «Тайна «Чёрных дроздов»» (1983).

Библиография
 Народный артист РСФСР Борис Федорович Андреев. — Москва: Госкиноиздат, 1951. — 36 с.
 Artistul poporului RSFSR Boris Fedorovici Andreev / V. Colodiajnaia; In româneşte de Ana Molin. — Bucureşti: Ed. de stat pentru literatură şi artă, 1952. — 36 с.
 «Советский Азербайджан»‬: ‪очерк о документальном фильме‬. — [Москва]: ‪Госкиноиздат‬, 1952. — ‪36 с.
 Кино Индии: Стенограмма лекции / Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. Науч.-исслед. кабинет. Кафедра истории кино. — Москва: [б. и.], 1959. — 43 с.
 Развитие киноискусства Франции (1929—1930): Учебное пособие / В. С. Колодяжная. — Москва : [б. и.], 1960. — 43 с.
 Кино Италии (1940—1960): (Учебное пособие) / В. С. Колодяжная. — Москва: [б. и.], 1961. — 66 с.
 Кино США в годы войны. (1941—1945): (Учебное пособие) / В. С. Колодяжная. — Москва: [б. и.], 1961. — 19 с.
 Кино Соединенных Штатов Америки. (1945—1960): Учебное пособие для заоч. отд-ния / В. С. Колодяжная. — Москва: [б. и.], 1963. — 50 с.
 Советский приключенческий фильм: Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. Кафедра истории кино. — Москва: [б. и.], 1963. — 22 с.
 Советский приключенческий фильм. — Москва: Искусство, 1965. — 210 с.
 История зарубежного кино: Учеб. пособие. — 2-е изд., доп. и расшир. — Москва: Искусство, 1965. — Т. 2: 1929—1945 гг. / В. С. Колодяжная, И. Трутко. — 1970. — 434 с.
 Кино США. (1929—1941) / В. С. Колодяжная. — Москва: [б. и.], 1967. — 105 с.
 Кино Польской Народной Республики (1945—1970): Учеб. пособие / Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. ВГИК. Кафедра киноведения. — Москва: [б. и.], 1974. — 87 с.
 Уильям Уайлер. — [Москва]: [Искусство], [1975]. — 143 с., 15 л. ил.; 16 см. — (Мастера зарубежного киноискусства).
 Кино Италии (1945—1980): Учеб. пособие / В. С. Колодяжная; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова. Каф. киноведения. — М., 1998. — 116 с.

Примечания 

Преподаватели ВГИК
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Кандидаты искусствоведения